Чемпионат Европы по боксу 1973 года прошел в городе Белград (Югославия) с 1 по 9 июня. Это был 20 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 148 боксёра, которые представляли 22 страны.

Медалисты

Итоги поединков

Минимальный вес (— 48 кг)

Наилегчайший вес (— 51 кг)

Легчайший вес (— 54 кг)

Полулёгкий вес (— 57 кг) 

Отборочный этап:
 Роман Готфрид (Польша) 5:0 Виллем Рук (Нидерланды)
 Габриель Пометку (Румыния) 3:2 Борис Кузнецов (СССР)

Лёгкий вес (— 60 кг)

Полусредний вес (— 63.5 кг)

Первый средний вес (— 67 кг)

Средний вес (- 71 кг)

Второй средний вес (— 75 кг)

Полутяжёлый вес (— 81 кг)

Тяжёлый вес (+ 81 кг)

Зачет по медалям

Ссылки 
 Итоги 
 ЕАЛБ
 Любительский бокс

Чемпионаты Европы по боксу
Международные спортивные соревнования в Белграде
1973 год в боксе
Июнь 1973 года
Чемпионаты Европы в Югославии
Спорт в Югославии в 1973 году
Чемпионаты Европы в 1973 году
Международные соревнования по боксу в Югославии